Râul Cetățuia se poate referi la:

 Cetățuia - afluent al Crasnei
 Cetățuia - afluent al Tutovei
 Râul Cetățuia, Fișag
 Râul Cetățuia, Râul Târgului

Vezi și 
 Cetățuia (dezambiguizare)
 Pârâul Cetății (dezambiguizare)